La denominación Estación de Peñota puede corresponder a:

 Una estación del metro de Bilbao: Estación de Peñota (Metro de Bilbao). 
 Una estación de la red de Cercanías de Renfe en Bilbao: Estación de Peñota (Cercanías Bilbao).